Солдате́нков, Солдатёнков — русская фамилия. Известные носители:
 
 Солдатенков, Андрей Николаевич (род. 1954) — российский лётчик-испытатель первого класса.
 Солдатёнков, Василий Васильевич (1879—1944) — российский морской офицер, автогонщик и шахматист.
 
 Солдатенков, Пётр Яковлевич (род. 1951) — российский кинематографист.
 Солдатенков, Сергей Владимирович (род. 1963) — генеральный директор ОАО «МегаФон».

См. также 
 Солдатёнковы